Pertanyent a la Pobla de Vallbona
 Poblana, gènere de peixos de la família dels aterínids